

Astronomia 
Cratere Lyman – cratere lunare
12773 Lyman – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Lyman – città della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
Lyman – città della Contea di York, Maine
Lyman – census-designated place della Contea di Harrison, Mississippi
Lyman – villaggio della Contea di Scotts Bluff, Nebraska
Lyman – città della Contea di Grafton, New Hampshire
Lyman – città della Contea di Wayne, Utah
Lyman – città della Contea di Skagit, Washington
Lyman – città della Contea di Uinta, Wyoming

Ucraina
Lyman – città dell'oblast' di Donec'k
Distretto di Lyman – distretto dell'oblast' di Donec'k
Distretto di Lyman – distretto dell'oblast' di Odessa